Кубок мира по горнолыжному спорту сезона 2003/2004 годов — 37-й по счёту сезон Кубка мира, который начался 25 октября 2003 года в австрийском Зёльдене и завершился 14 марта 2004 года в швейцарском Ленцерхайде.

Победителями общего зачёта стали Херман Майер и Аня Персон.

Общий зачёт

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

Женщины 

2003